Мехра́н () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Илам. Административный центр — город Мехран.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Аркваз (بخش ارکواز)
 Салехабад (بخش صالح‌آباد)
 Гечи (بخش گچی)
Население области на 2006 год составляло 55 271 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Илама